Las siglas ITF pno se puede ueden referirse a:

Economía 
 Impuesto sobre las Transacciones Financieras, denominación alternativa de la tasa Tobin.

Deportes 
 International Taekwon-Do Federation (Federación Internacional de TaeKwon-Do).
 Estilo ITF de Taekwondo.
 Federación Internacional de Tenis.

Transportes 
 Internacional Transport Worker's Federation.